Maharashtra Open 2023, właśc. Tata Open Maharashtra 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Maharashtra Open rozgrywany w dniach 2–7 stycznia 2023 roku w Pune na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 713 495 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023 w tenisie ziemnym
2023
2023 w Indiach